Aldo Ferrari – fotoreporter e fotografo italiano
 Aldo Ferrari – insegnante, storico, armenista e slavista italiano